Apacheiulus är ett släkte av mångfotingar. Apacheiulus ingår i familjen Parajulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Apacheiulus